Justin Jackson puede hacer referencia a:

Justin LeShayne Jackson (1990), baloncestista estadounidense.
Justin Aaron Jackson (1995), baloncestista estadounidense.
Justin Jackson (1997), baloncestista canadiense.
Justin Jackson (1974), futbolista inglés.